Apostasia pode ter dois significados:
 Apostasia - um termo relativo à prática religiosa.
 Apostasia (botânica) - um gênero de orquídeas.

Desambiguação